Röhn ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Röhn (* 1975), deutsche Geigerin und Konzertmeisterin
 Daniel Röhn (* 1979), deutscher Geiger
 Erich Röhn (1910–1985), deutscher Geiger und Konzertmeister
 Hermann Röhn (1902–1946), deutscher Politiker (NSDAP)
 Roland Röhn (1932–1994), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Heimatforscher
 Tim Röhn (* 1987), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Rhön (Begriffsklärung)
 Rönn